Burgerlijk Wetboek (Nederland)
 Burgerlijk Wetboek (België)
Provincie Waals Brabant (Brabant Wallon)
 Bewapeningswerkplaatsen, voormalig onderhoudsbedrijf van de Nederlandse Koninklijke Marine
 Botswana (tweeletterige ISO-landcode)
 .bw, internetadressendomeinnaam van Botswana